Franciaország
Savigny, település Haute-Marne megyében
Savigny, település Haute-Savoie megyében
Savigny, település Manche megyében
Savigny, település Rhône megyében
Savigny, település Vosges megyében